Наци Пайлин Кранец (), урождённый Игнац Краньец (; 1916—1945) — югославский словенский поэт венгерского происхождения, партизан Народно-освободительной войны Югославии.

Биография 
Родился в венгерской семье. Брат поэта Мишко Кранца, сын Михаила Кранца и Марии Пуцко. Изучал право в университете, был помощником редактора журнала «Юный Прекмурец» (). За свои коммунистические убеждения арестовывался в Югославии. С 1941 года член партизанских отрядов. Попал в концлагерь Дахау, где и был замучен до смерти. Единственная изданная им книга — сборник стихов «Потому что я человек» ().

Литература 
 Mala splošna enciklopedija DZS. (1973). Knjiga 1. Ljubljana: DZS.

Поэты Югославии
Поэты Словении
Словенские поэты
Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Коммунисты Словении